Nitriranje (metalurgija), postupak obrade metala dušikom
 Nitracija, kemijska reakcija uvođenja nitro-skupine (-NO2) u molekulu organskog spoja